Anders Jacobsson kan avse flera personer:

en svensk författare, se Anders Jacobsson (författare) samt Anders Jacobsson och Sören Olsson
en svensk bandytränare, se vidare Anders Jacobsson (bandytränare)
en svensk violinist, se vidare Anders Jakobsson
en svensk rollspelskonstruktör, se vidare Anders Jacobsson (rollspelskonstruktör)
en svensk regissör och manusförfattare, mest känd för filmen Evil Ed
en svensk trummis även kallad pompe i hårdrocksbandet WOE från Göteborg
 Anders Jakobsson (journalist) – en musiker och journalist
Anders Jacobson (1921–1981), företagsledare i konfektionsföretaget Oscar Jacobson